Ранчо ел Манзано има више значења:

 Ранчо ел Манзано (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Манзано (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Манзано (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику